Alfredo Oriani (1852-1909), écrivain italien ;
 Barnaba Oriani (1752 - 1832), scientifique et astronome italien ;
 Carlo Oriani (1888 - 1917), coureur cycliste italien.

Divers 
(4540) Oriani, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
Classe Oriani, groupe de destroyers italiens construit pour la Regia Marina.